Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK w Toruniu - kompleks sportowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Lokalizacja 
Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK położone jest na terenie miasteczka uniwersyteckiego w dzielnicy Bielany. Główne wejście na teren kompleksu znajduje się przy ulicy św. Józefa 17.

Historia 
Pierwsze plany budowy centrum sportowego dla Uniwersytetu sięgają lat 70. XX w., kiedy to rozpoczęto budowę miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach, w skład którego miało wejść Studium Wychowania Fizyczne. Jednak realizację tego planu ograniczono do wybudowania dwóch sal gimnastycznych wraz z zapleczem. Kolejną próbę budowy kompleksu sportowego, również bez powodzenia, Uczelnia podjęła na początku lat 90. XX w.

Budowę obecnego Centrum Sportowego rozpoczęto w 2011 roku, a jego uroczyste otwarcie nastąpiło 27 września 2013 roku. Inwestycja została sfinansowana przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz ze środków własnych uczelni.

W lutym 2019 roku rozpoczęła się rozbudowa tego centrum o hala sportową, trzy korty tenisowe, boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boiska do koszykówki, siatkówki i dwa miejsca do gry w piłkę plażową oraz ośmiotorową bieżnię o długości 130 metrów. Termin zakończenia prac przewidziano na koniec 2021 roku.

Charakterystyka 
Uniwersyteckie Centrum Sportowe służy do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To także miejsce ćwiczeń i rozgrywek wielu drużyn sportowych tej uczelni. Centrum sportowe stanowi również miejsce rekreacji mieszkańców Torunia.

W skład Uniwersyteckiego Centrum Sportowego wchodzą: hala sportowo-widowiskowa, szatnie, siłownia, sala fitness i ścianka wspinaczkowa. Hala tego centrum dostosowana jest do uprawiania różnych dyscyplin sportu, m.in. koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, a dzięki zainstalowaniu kotar można ją dzielić na 3 części i prowadzić zajęcia sportowe z kilku dyscyplin jednocześnie. Na trybunach hali sportowej może zasiąść 250 widzów. Centrum to jest także wyposażone w pływalnię z 25-metrowym basenem, torami do nauki pływania, jacuzzi i zapleczem odnowy biologicznej.

Struktura organizacyjna

Sekcje 
W 2015 roku działały w Centrum następujące sekcje:
 Aikido 
 Judo
 Futsal
 Lekka atletyka 
 Piłka koszykowa 
 Piłka siatkowa 
 Pływanie 
 Tenis stołowy 
 Wspinaczka sportowa
 Badminton
 Piłka ręczna 
 Szachy

Kadra 
W Centrum Sportowym pracuje 14 nauczycieli, 7 pracowników administracji. Dyrektorem tej placówki jest Krzysztof Wasilkiewicz.

Galeria

Zobacz też 
 Sport w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Centrum

Baseny w Toruniu
Budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń